Tomassi o Tommasi o Tommassi o Tomasi puede estar referido a:

Personas 
 Alejandro Tommasi (1957-), primer actor mexicano.
 Damiano Tommasi (1974-), futbolista italiano.
 Glenn Tomassi, compositor, intérprete, arreglista y músico venezolano.
 Henri Tomasi (1901-1971), director y compositor clásico francés.
 Leone Tommasi (1903-1965), pintor y escultor italiano.